Это статья о канадской кинопремии, существовавшей с 1980 по 2012 год. Для аналогичной премии Canadian Screen Awards, требуется отдельная статья.

Премия «Джи́ни» за лучший сценарий присуждалась Канадской академией кино и телевидения лучшему канадскому сценаристу. Вручалась ежегодно весь период существования кинопремии с 1980 по 2012 год. В 2012 году было принято решение об объединении телевизионной премии «Джемини» и кинопремии «Джини». С 2013 года награждение проводится в рамках .

Данная категория присуждалась не всегда последовательно — некоторые годы вручалась одна единственная награда «За лучший сценарий», в другие годы она делилась на две номинации: «За лучший оригинальный сценарий» и «За лучший адаптированный сценарий».

За тридцатилетнюю историю премии в этой номинации проходили 227 кинокартин и 259 сценаристов. Чаще других награждались Дени Аркан, Дэвид Кроненберг и Атом Эгоян. У каждого из них по три победы. По количеству номинаций явным лидером является Атом Эгоян, девять раз претендовавший на звание сценариста года. Также выделяются Дон МакКеллар, Аркан и Кроненберг — по 5 номинаций у каждого.

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный веб-сайт кинопремии

Кинопремии Канады
Джини (кинопремия)
Премии за сценарий